Powers Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Powers Creek (Gara River), Nebenfluss des Gara River in New South Wales
 Powers Creek (Glenelg River), Nebenfluss des Glenelg River (Indischer Ozean) in Victoria